Клер Жаклін Вуд (;  8 березня 1968) — колишня найкраща британська тенісистка.

Здобула один одиночний та шість парних титулів туру ITF та один парний туру WTA.
Найвищу одиночну позицію світового рейтингу — 77 місце досягла 2 травня 1994, парну — 59 місце — 21 жовтня 1996 року.
В Кубку Федерації зіграла 28 одиночних та 24 парних матчів.
Вуд представляла Велику Британію на Олімпійських Іграх 1988, 1992 and 1996 років.
Завершила кар'єру 1997 року.

Фінали WTA та ITF

Одиночний розряд: 2 (1–1)

Парний розряд: 11 (7–4)

Виступи у турнірах Великого шолома

Одиночний розряд

Парний розряд

Мікст

Примітки

Посилання 

Британські тенісистки
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 1988
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 1992
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 1996